Mulchén kan syfta på följande platser:

Chile 

 Mulchén (ort), Región del Biobío, Provincia de Biobío, 
 Mulchén (kommun), Región del Biobío, Provincia de Biobío, 

Robotskapade Chileförgreningar